АП РФ — аббревиатура, которая может означать:

 Администрация Президента РФ
 Архив Президента РФ, подразделение Администрации Президента РФ